Journal 64 steht für:

 Verachtung (Roman), einem Roman des dänischen Schriftstellers Jussi Adler-Olsen aus dem Jahr 2011 (Originaltitel)
 Verachtung (Film), der Verfilmung des Romans von Christoffer Boe aus dem Jahr 2018 (Originaltitel)